Unconditional – album muzyczny zespołu Memphis May Fire
 Unconditional – album muzyczny Claya Davidsona
 Unconditional – amerykański film z 2012 w reżyserii Brenta McCorkle’a